Жалгас Букенбаевич Тукешов (17 марта 1991, Актюбинская обл., Казахстан) — казахстанский спортивный промоутер, организатор матчей профессионального бокса. Ведёт дела многих известных казахстанских боксеров, в том числе чемпионов мира. Согласно рейтингу мирового сайта BoxRec за короткий срок организовал более 20 профессиональных вечеров бокса и стал обладателем 5 звёзд среди матчмейкеров мира.

Биография 
Жалгас Тукешов родился 17 марта 1991 года в районе Байганин, Актюбинская область, Казахстан. Его отец был большим поклонником бокса и с 9 лет отдал Жалгаса на секцию бокса. Окончив среднюю школу №1 в городе Алга, в 2008 году поступил в университет им.С.Баишева на специальность эколога и окончил его в 2012 году. Во время учебы с 2009-2012 гг. состоял в Национальной сборной Казахстана по боксу, входил в состав профессиональной сборной Казахстана — команда «Astana Arlans» с 2010-2011 гг.

Ещё во время учебы начал заниматься тренерской деятельностью, воспитал профессиональных боксёров таких как: Рай Сейтжанов, Айдос Медет, Нуртас Ажбенов, Дастан Садуулы, которые на данный момент уже являются обладателями разных чемпионских поясов.

С 2005 по 2014 гг. любительской боксёрской карьеры провёл свыше 300 боев и выполнил звание Мастера спорта Республики Казахстан.

Осенью 2019 года Жалгас переехал в город Алматы и занялся развитием профессионального бокса Казахстане. По состоянию на июль месяц 2022 года подписал свыше 270 боксёров в свою промоутерскую компанию «Tukeshov Promotion» и провёл свыше 30 профессиональных боксёрских вечеров.  Жалгас Тукешов так же является основателем планируемого проекта «MTK GOLDEN CONTRACT».

Сегодня под началом Жалгаса Тукешова работают такие боксёры как: 

 Камшыбек Бисенбаевич Кункабаев — Двухкратный финалист Чемпионата Мира, Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио 2020, по профессионалам Чемпион по версии WBA Gold, чемпион Азии по версии WBO.
 Турсынбай Мулдаахмедулы Кулахмет — Чемпион Исламских Игр, Чемпион Азии, экс чемпион WBC INTERNATIONAL.
 Талгат Шайкен — финалист Олимпийских игр среди молодежи, Чемпион Азии среди молодежи и Чемпион мира среди молодежи по версии WBC.

Примечания